Sauber is een Zwitsers raceteam, dat deelneemt aan het wereldkampioenschap Formule 1 onder de naam van Alfa Romeo. Het team was actief tussen 1993 en 2005, toen het werd overgenomen door BMW en doorging onder de naam BMW Sauber. Toen BMW zich in 2009 terugtrok, maakte dit de weg vrij voor Sauber om terug te keren. In 2019 ging het team van Sauber verder onder de naam Alfa Romeo Racing, dat in 2018 al titelsponsor was van het team.

Sauber werd opgericht door Peter Sauber in de jaren 70 van de twintigste eeuw. In oktober 2012 droeg hij het team over aan Monisha Kaltenborn, die al sinds de terugkeer van Sauber in 2010 een grote rol speelde in het team. In 2017 werd Kaltenborn vervangen door Frédéric Vasseur.

Van 2019 tot 2023 draagt het team de naam Alfa Romeo Racing, vanwege een titelsponsor overeenkomst met Alfa Romeo. In oktober 2022 werd bekend dat het team vanaf 2026 verder zal gaan als het fabrieksteam van Audi.

Terugkeer 
In 2010 keert het team terug in de Formule 1. Het team neemt de plaats in die vrij was na het vertrek van Toyota. Het team heeft dezelfde samenstelling als voor de overname van BMW, aangezien het team verdergaat op de restanten van dit team. Op 17 december werd Kamui Kobayashi officieel bevestigd als coureur van het Sauber F1 Team. Op 19 januari werd Pedro de la Rosa bevestigd als 2e rijder. Het team rijdt in 2010 nog onder de naam van BMW Sauber F1 Team, dit vanwege problemen met het Concorde Agreement. De wagen voor 2010 is de C29.

In 2011 rijdt Sauber weer onder de naam van Sauber F1 team, wederom met Kamui Kobayashi en komt Sergio Pérez het team versterken. De mexicaan maakt samen met sponsor Telmex de overstap vanuit de GP2. Het team maakt indruk in de wintertests van 2011. Ook in de eerste race van het seizoen in Melbourne (Australië) laat het team deze vorm zien met een knappe achtste plaats voor Kamui Kobayashi en bekroont Sergio Pérez zijn debuut in de Formule 1 met een fantastische zevende plaats. Na afloop van de race worden de Saubers echter gediskwalificeerd, vanwege het rijden met een illegale achtervleugel. Na onderzoek blijkt de oorzaak te liggen in een productiefout. Tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van Monaco crasht Sergio Pérez (terwijl hij op plek tien staat) in de chicane. Hierbij loopt de Mexicaan een lichte hersenschudding op, waardoor hij de Grand Prix van Canada moet missen. Omdat Sauber geen reservecoureur heeft meegenomen naar Canada wordt oud-coureur Pedro de la Rosa (aanwezig in Canada als testcoureur van McLaren F1) ingezet als vervanger. In het vervolg van het seizoen rijden de Saubers regelmatig in de punten. Halverwege het seizoen heeft het team 35 punten en staat het zesde in het contructeurskampioenschap. Op 28 september 2012 werd bekendgemaakt dat Sergio Pérez bij McLaren ging rijden, als vervanger van Lewis Hamilton. Op 23 november 2012 werd bekendgemaakt dat Esteban Gutiérrez in 2013 voor Sauber zou gaan rijden.

Op 29 november 2017 werd aangekondigd dat Alfa Romeo na 30 jaar afwezigheid haar rentree in de Formule 1 zou gaan maken. Alfa Romeo ging in het seizoen 2018 met de renstal van Sauber een samenwerking aan op strategisch, commercieel en technologisch vlak. De renstal ging in 2018 als Alfa Romeo Sauber F1 door het leven. In 2019 ging het team van Sauber volledig verder onder de naam Alfa Romeo Racing, waarmee de naam Sauber uit de Formule 1 verdween.

Resultaten 

Noten:

1 De Petronas-motoren droegen de naam door een sponsorcontract met Petronas. Deze motoren werden ingekocht bij Ferrari. Sauber veranderde weinig tot niets aan deze motoren. In feite waren het dus eigenlijk Ferrari-motoren die alleen van naam veranderd waren. 
2 Pedro de la Rosa viel in voor Sergio Pérez deze haakte in de GP van Canada af na de vrije training van vrijdag omdat Perez aangaf zich nog niet 100% te voelen na de zware crash in Monaco.

† De rijder was niet in staat de race uit te rijden maar werd toch gekwalificeerd omdat hij meer dan 90% van de race heeft gereden.

Andere autosportklassen 

Naast de Formule 1 is Sauber ook actief geweest in andere autoportklassen. Het team heeft enkele malen deelgenomen aan de 24 uur van Le Mans, met als hoogtepunt het jaar 1989. Dat jaar won het team de LMP-1 klasse met de Sauber C9.

Externe links 
 Officiële Sauber site

Formule 1-team
Formule 1 in Zwitserland